Op de US Open 2015 speelden de vrouwen  in het dubbelspel van 2 tot en met 13 september 2015.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Vesnina speelde samen met Eugenie Bouchard – na een gewonnen openingspartij moesten zij zich evenwel uit het toernooi terugtrekken wegens hersenschudding van Bouchard, die in de kleedkamer was uitgegleden.

Het als eerste geplaatste duo Martina Hingis / Sania Mirza won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Casey Dellacqua en Jaroslava Sjvedova in twee sets. Het was hun vijfde geza­menlijke titel. Hingis had daarnaast 41 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Mirza 23.

De Belgische Kirsten Flipkens speelde samen met Laura Robson (VK) – zij bereikten de tweede ronde. Haar landgenote Alison Van Uytvanck en de voor Australië uitkomende Darja Gavrilova strandden in de eerste ronde.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek en Barbora Strýcová (Tsjechië) waren als dertiende geplaatst. Zij bereikten de derde ronde, waarin zij werden uitgeschakeld door het eerste reekshoofd, Hingis/Mirza.

Geplaatste teams 
Ranking per 24 augustus 2015

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema WTA (pagina 3)

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2015